(van) Houwelingen ist der Familienname folgender Personen:

 Arie van Houwelingen (* 1931), niederländischer Radrennfahrer

 Jan van Houwelingen (1939–2013), niederländischer Politiker (CDA)
 Adri van Houwelingen (* 1953), niederländischer Radrennfahrer
 Jan van Houwelingen (* 1955), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Chiem van Houweninge